Ägidius Hunnius ist der Name folgender Personen:

* Ägidius Hunnius der Ältere (1550–1603), deutscher lutherischer Theologe, Hochschullehrer und Propst
 Ägidius Hunnius der Jüngere (1594–1642), deutscher lutherischer Theologe